Amado Régis (4 de maio de 1910 - 12 de dezembro de 1976) foi um compositor de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Casa Branca (São Paulo)